Feldhockey-Bundesliga 2011/12 steht für:

 Feldhockey-Bundesliga 2011/12 (Damen)
 Feldhockey-Bundesliga 2011/12 (Herren)

Siehe auch:
 2. Feldhockey-Bundesliga 2011/12